What Is Love ("che cosa è l'amore" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 What Is Love – singolo di Miriam Makeba del 1967, dall'album Pata Pata
 What Is Love? – singolo di Johnny "Guitar" Watson del 1981, dall'album Johnny "Guitar" Watson and the Family Clone
 What Is Love? – singolo di Howard Jones del 1983, dall'album Human's Lib
 What Is Love? – traccia dell'album Beyond the Astral Skies degli Electric Sun del 1985
 What Is Love? – album, con l'omonimo brano, di Andrea Louisa Marcovicci del 1992
 What Is Love – singolo di Haddaway del 1993, dall'album Haddaway
 What Is Love (MC & Co featuring Fanny) – singolo di Cristiano Malgioglio del 1993
 What Is love – traccia dell'album Girasole di Giorgia del 1999
 What Is love – traccia dell'album Joyful di Ayo del 2006
 What Is Love – singolo di Debbie Harry del 2007, dall'album Necessary Evil
 What Is Love – traccia dell'album The Circus dei Take That del 2008
 What Is Love? – album di Never Shout Never del 2010
 What Is Love? – singolo di Never Shout Never del 2010, dall'album omonimo
 (What Is) Love? – brano musicale di Jennifer Lopez, dalla colonna sonora di Piacere, sono un po' incinta, del 2011
 What Is Love? – singolo del gruppo Exo del 2012, dall'EP Mama
 What Is Love – brano musicale di Janelle Monáe, colonna sonora del film d'animazione Rio 2, del 2014
 What Is Love – brano musicale di V. Bozeman, colonna sonora della serie televisiva Empire, del 2015
 What Is Love? – EP delle Twice, pubblicato il 9 aprile 2018
 What Is Love? – brano musicale delle Twice del 2018
 What Is Love? – album del gruppo Clean Bandit, pubblicato il 30 novembre 2018

Televisione 
 Cosa vuol dire amore (What is Love?) – episodio della terza stagione de La signora del West